Mézières ist der Name folgender geographischer Objekte:

in der Schweiz:
 Mézières FR, Gemeinde im Kanton Freiburg
 Mézières VD, Dorf und ehemalige Gemeinde im Kanton Waadt
 Jorat-Mézières, Fusionsgemeinde (seit Juli 2016) im Kanton Waadt
 Kreis Mézières, Untereinheit des Bezirks Oron im Kanton Waadt

in Frankreich:
Charleville-Mézières (früher nur Mézières), Hauptstadt des Départements Ardennes
Mézières-au-Perche, ehemalige Gemeinde im Département Eure-et-Loir
Mézières-en-Brenne, Gemeinde im Département Indre
Mézières-en-Drouais, Gemeinde im Département Eure-et-Loir
Mézières-en-Gâtinais, Gemeinde im Département Loiret
Mézières-en-Santerre, Gemeinde im Département Somme
Mézières-en-Vexin, Gemeinde im Département Eure
Mézières-lez-Cléry, Gemeinde im Département Loiret
Mézières-sous-Lavardin, Gemeinde im Département Sarthe
Mézières-sur-Couesnon, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
Mézières-sur-Issoire, Gemeinde im Département Haute-Vienne
Mézières-sur-Oise, Gemeinde im Département Aisne
Mézières-sur-Ponthouin, Gemeinde im Département Sarthe
Mézières-sur-Seine, Gemeinde im Département Yvelines

Mézières ist der Familienname folgender Personen:
Alfred Mézières (1826–1915), französischer Journalist, Politiker und Mitglied der Académie française
Jean-Claude Mézières (1938–2022), französischer Comiczeichner
Philippe de Mézières (~1327–1405), französischer Soldat, Diplomat und Schriftsteller

Siehe auch:
Maizières